Getgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Getgrundet, Korpo, Åboland, 
 Getgrundet, Hangö, Nyland, 
 Getgrundet, Raseborg, Nyland,

Se även
Getgrund
Getgrunden
Fårgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar